Гамбия на летних Олимпийских играх 2016 года была представлена 4 спортсменами в 3 видах спорта. Впервые спортсмены из Гамбии выступили в соревнованиях по дзюдо и плаванию. Знаменосцем сборной, как на церемонии открытия Игр, так и на церемонии закрытия стала бронзовый призёр чемпионата Африки 2016 года в беге на 200 метров легкоатлетка Джина Басс. По итогам соревнований сборная Гамбии, выступавшая на своих девятых летних Олимпийских играх, вновь осталась без медалей.

Состав сборной 
  Дзюдо
 Файе Нжье

  Лёгкая атлетика
 Адама Джаммех
 Джина Басс

  Плавание
 Пап Джонга

Результаты соревнований

Водные виды спорта

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Мужчины

Лёгкая атлетика 

 Мужчины
 Беговые дисциплины

 Женщины
 Беговые дисциплины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Гамбии  на сайте Sports-reference.com
 Гамбия на официальном сайте МОК
 

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
2016 год в Гамбии